Eggertsson est un patronyme islandais dérivé du prénom Eggert et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dagur B. Eggertsson (né en 1972), médecin et homme politique islandais ;
 , économiste islandais ;
  (1896–1966), poète et écrivain islandais.

Notes et références